Three Men in a Boat – film del 1920 diretto da Challis Sanderson
Three Men in a Boat – film del 1933 diretto da Graham Cutts
Three Men in a Boat – film tv del 1975 diretto da Stephen Frears